Винный — название населённых пунктов в России:
 Винный — посёлок в Володарском районе Астраханской области.
 Винный — посёлок в Троснянском районе Орловской области.
Винный — до 1963 года название посёлка Ковыльный в Перелюбском районе Саратовской области.